Rojst – zbiorowisko roślinnych terenów podmokłych
 Rojst – serial emitowany przez Showmax